Fatos Bećiraj (Servisch: Фатос Бећирај,  Albanees: Fatos Besim Beqiraj) (Pejë, 5 mei 1988) is een Montenegrijns voetballer die onder contract staat bij Astana FK.

Statistieken

Bećiraj, Fatos